La Türkiye Basketbol Ligi 2018-2019 è stata la 50ª edizione della seconda divisione turca di pallacanestro maschile. La 4ª edizione con il nome di Türkiye Basketbol Ligi.

Classifica finale

Play-off

Note

Collegamenti esterni 
 

Pallacanestro nel 2018
Pallacanestro nel 2019
Türkiye Basketbol Ligi 2018-2019